Пери — многозначный термин:

 Мифология
 Пе́ри (, тж. пари́, пайри́ка) — в иранской мифологии существа в виде прекрасных девушек, своеобразный аналог европейских фей. В европейском искусстве им посвящены:
 «Рай и Пери» — вторая песнь ориентальной поэмы Томаса Мура «Лалла-Рук» (1817).
 «Пери и Ангел» — перевод из поэмы «Лалла-Рук», выполненный В. А. Жуковским (1820).
 «» — балет Жана Коралли на музыку Фридриха Бургмюллера (Париж, «Опера Ле Пелетье», 1843).
 «» — оратория Роберта Шумана для солистов, хора и оркестра по поэме Томаса Мура (Ор.50, 1843).
 «Пери» — балет Ивана Хлюстина на музыку Поля Дюка (Париж, 1912).
 «В Хороссане есть такие двери…» — стихотворение Сергея Есенина (1925).

 Приставка
 Пери- () —  приставка, означающая «вокруг, около, возле», например: перигелий, перикард.

 Фамилия
 Пери́, Габриель (1902—1941) — французский политический деятель, публицист, один из организаторов Движения Сопротивления.
 Пери, Ласло (настоящее имя Ладислас Вайс; 1889—1967) — венгерский график и скульптор-конструктивист еврейского происхождения.
 Пери, Элиэзер (1902—1970) — израильский политик, депутат кнессета 1-го и 2-го созывов.
 Пери, Яаков (род. 1944) — израильский политик и государственный деятель.
 Пе́ри, Якопо (1561—1633) — итальянский композитор и певец.

 Топоним
В России:
 Пе́ри — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги, на участке Санкт-Петербург — Приозерск.
 Пе́ри — посёлок при этой станции.
 Пе́ри — кордон в Тосненском районе Ленинградской области.
В других странах:
 Пери́ — коммуна на Корсике (Франция).
 Пери́ — бывшая коммуна в кантоне Берн (Швейцария).
  — деревня в волости Пылва (Эстония).

См. также 
 Перри

Примечания 

Приставки